

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Folwarki – część miasta Radomsko
 Folwarki – część miasta Żory
 Folwarki – część wsi Goraj w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Goraj
 Folwarki – część wsi Stromiec w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec
 Folwarki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Cieszanów
 Folwarki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica

Inne 
 Folwarki – dawna nazwa miejscowości Stráne na Słowacji
 Folwarki – polany na północnych stokach Pasma Lubania w Gorcach
 Folwarki – dawna wieś w powiecie buczackim Królestwa Galicji i Lodomerii, obecnie część miasta Monasterzyska
 Folwarki Małe – dawna wieś obok Brodów, obecnie dzielnica miasta
 Folwarki Wielkie – dawna wieś obok Brodów, obecnie dzielnica miasta

Zobacz też 
 Folwarki Małe
 Folwarki Tylwickie
 Folwarki Wielkie
 Folwark

Przypisy